Усть-Чарыш — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Входит в состав Усть-Пристанского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Чарыш, вблизи места её впадения в реку Обь. Абсолютная высота — 146 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1780 году. В 1926 году в Усть-Чарыше имелось 295 хозяйств и проживало 1498 человек (745 мужчин и 753 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Усть-Чарышского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района